Questa è la Cronologia completa delle partite ufficiali della Nazionale di calcio dell'Austria dal 1902 a oggi.

Partite dal 1902 al 1918

Partite dal 1919 ad oggi

Collegamenti esterni

Nazionali di calcio dell'Austria
Austria